Szeretföld, Iancu Laura 2011-es kisregénye
 Szeretföld, a kisregény alapján készült 2017-es film